Hissar – sito archeologico dell'Iran
Hissar – altra grafia di Hisar, città dell'India
Hissar – altra grafia di Gissar, catena montuosa dell'Uzbekistan
Hissar – antica fortezza in Bulgaria

Pagine correlate
 Hisar (disambigua)